Velika nagrada Kanade (službeno:Formula 1 Grand Prix du Canada 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 11. lipnja 2017. godine u Montrealu u Kanadi. Bila je to sedma utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

Na prvom slobodnom treningu u petak, najbrži je bio Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu, dok je Finac Kimi Räikkönen u Ferrariju ostvario najbrže vrijeme isti dan na drugom slobodnom treningu. Na trećem slobodnom treningu, najbrže vrijeme ostvario je Räikkönenov momčadski kolega, Nijemac Sebastian Vettel.

U subotu u kvalifikacaijama, Hamilton je osvojio prvo startno mjesto, te odvozio najbolje vrijeme ikada na kanadskoj stazi. Vettel je bio sporiji tri desetinke, dok je drugi startni red pripao Valtteriju Bottasu i Räikkönenu.

Hamilton je vodio svih 70 krugova i završio 19.7 sekundi ispred momčadskog kolege Bottasa. Bila je to prva dvostruka pobjeda za Mercedes ove godine. Australac Daniel Ricciardo završio je na trećem mjestu. Vettel je nakon kontakta s Maxom Verstappenom u prvom krugu i promjene novog prednjeg krila pao na 18. mjesto, ali je utrku završio na 4. mjestu. Odličan rezultat ostvarili su vozači Force Indije koji su utrku završili na 5. i 6. mjestu. Kanađanin Lance Stroll osvojio je na svojoj domaćoj stazi prve bodove u karijeri Formule 1.

Rezultati kvalifikacija

Rezultati utrke

  Pascal Wehrlein je startao iz boksa.

Ukupan poredak nakon 7 od 20 utrka

Poredak vozača

Poredak konstruktora 

 Velika nagrada Monaka 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Azerbajdžana 2017.

Izvori

Kanada-2017
Kanada